Miejscowości w USA:
 Watertown – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Watertown – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Watertown – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Columbia
 Watertown – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Watertown – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Watertown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Watertown – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Wilson
 Watertown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Watertown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson